Harrisia može značiti:
 Harrisia (Plantae), bilji rod iz porodice kaktusa (Cactaceae)
 Harrisia (Animalia), rod kukaca iz porodice Tachinidae